Whitesand Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Whitesand Lake (Lake Nipigon), sjö i Thunder Bay District, Ontario, 
 Whitesand Lake (Hewitson River), sjö i Thunder Bay District, Ontario,  

Robotskapade Kanadaförgreningar